Koum ist der Familienname folgender Personen
 Daniel Koum (* 1985), in Kamerun geborener australischer Gewichtheber
 Emmanuel Koum (1946–2008), kamerunischer Fußballspieler
 Jan Koum (* 1976), Unternehmer, CEO und Gründer von WhatsApp